Непокорённые — мемориальный комплекс в городе Краснодоне Луганской области Украины (ныне территория ЛНР), посвящённый молодогвардейцам.

История 
Мемориальный комплекс находится на месте шурфа шахты № 5, куда были сброшены в годы Великой Отечественной войны 71 участник комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Первоначально на этом месте в 1954 году был установлен обелиск, авторами которого стали скульпторы Виктор Мухин и Василий Федченко.

Обновлённый мемориал был торжественно открыт 2 октября 1982 года в честь 40-летия создания «Молодой гвардии». Он представляет собой четыре пилона, высотой 16, 13, 11 и 7 метров, силуэты которых символизируют стены шахтного шурфа. На внутренней части пилонов изваяны фигуры героев-молодогвардейцев. На их внешних сторонах имеются надписи: «Бессмертие вам и любовь всенародная», «Мужеству и непокорённости вашей — бессмертие», «Верности клятве вашей — бессмертие», «Любви вашей к Родине — бессмертие». Авторы памятника — скульпторы Н. Можаев, Г. Слепцов и Н. Щербаков; архитекторы М. Г. Булкин и В. Г. Десятничук.

В 2012 году мемориальный комплекс был реконструирован, территория облагорожена, обновлена тротуарная плитка. Сам монумент не претерпел никаких изменений.

Создание памятника 
Монумент отлит из чугуна на Краснодонском ремонтно-механическом заводе в 1982 году. Для отливки модель разделили на двести восемьдесят частей, каждая из которых отливалась отдельно. По мере отливки поблочно велась сборка пилонов, которые были установлены на железобетонное основание, сооруженное на месте шурфа. Тридцать восемь свай, вбитых в шурф, уложенная на них плита размером  и толщиной 80 сантиметров — приняли на себя груз четырёх пилонов высотой 16, 13, 11 и 7 метров.

200 тонн чугуна особой марки поставил для отливки Коммунарский металлургический завод (ныне Алчевский металлургический комбинат). Для выполнения работ по сварке блоков Министерством угольной промышленности СССР было поставлено около пяти тонн специальных электродов. Чёрный и серебристый графит предоставило Донецкое территориальное управление угольной промышленности, гранитные плиты — Житомирское и Винницкое управления нерудной промышленности. Всего на сооружение мемориала пошло около тысячи тонн различных материалов пятидесяти восьми наименований.

Реставрация 
В 2022 году памятник отреставрирован Российским военно-историческим обществом, открыта аллея со стелами 40 молодогвардейцев, устроен Вечный огонь. Церемония открытия после реставрации состоялась 26 сентября 2022 года с участием Сергея Кириенко, Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Примечания

Ссылки 
 Мемориал «Непокорённые», город Краснодон 
 Мемориал «Непокoрённые» (Сорокино (Краснодон)) 
 ПАМЯТНИКИ МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ КРАСНОДОНА 

Памятники Краснодона
Памятники комсомольцам
Молодая гвардия
Здания и сооружения, построенные в 1982 году на Украине
Скульптуры 1982 года
Скульптуры по алфавиту
1980-е годы в Луганской области